Села:
 Кононенкове — Сумська область, Роменський район
 Кононенкове — Сумська область, Сумський район